Domjan oder Domján ist der Familienname folgender Personen:

 Edit Domján (1932–1972), ungarische Schauspielerin
 Raphaël Domjan (* 1972), Schweizer Solarenergiepionier
 Veronika Domjan (* 1996), slowenische Diskuswerferin